Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2015 war die 24. Austragung der Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 2. bis 8. November 2015 in Guilin in der Volksrepublik China statt.

Weltmeisterin wurde nach 2009 und 2014 zum dritten Mal die Chinesin Liu Shasha. Die Titelverteidigerin gewann das Finale mit 9:4 gegen die Österreicherin Jasmin Ouschan. Den dritten Platz belegten Chou Chieh-yu und Chihiro Kawahara.

Modus 
Die 64 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 32 wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt. Ausspielziel waren sieben Spiele in der Doppel-K.-o.-Phase und neun Spiele in der Finalrunde. Gespielt wurde mit Wechselbreak.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2015 bei azbilliards.com

 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2015 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

2015
Poolbillardveranstaltung 2015
Sport (Guangxi)
Guilin
Billardturnier in der Volksrepublik China
Frauen (Volksrepublik China)